tosatura, fase di produzione della lana
 tosatura, limatura di una moneta effettuata per ricavare una quantità di metallo